Dänischer Krieg steht für:
 Den Niedersächsisch-Dänischen Krieg (1625–1629), Teil des Dreißigjährigen Krieges
 Den Dänischen Krieg (1657–1658) zwischen Dänemark und Schweden
 Den Deutsch-Dänischen Krieg, preußisch-österreichischer Krieg gegen Dänemark (1864)

Siehe auch:
 Dänisch-Hanseatischer Krieg
 Dänisch-Schwedische Kriege